Дуда Олег Романович (20 жовтня 1976, Львів, Львівська область, Українська РСР) — український лікар-онкохірург та політик, голова Українського лікарського товариства у м.Львів.

Депутат Львівської обласної ради IX скликання. Голова фракції «Європейська Солідарність», член постійної депутатської комісії охорони здоров’я та материнства.

Біографічні відомості 

 У 2000 році закінчив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою.
 У 2002 році закінчив інтернатуру Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького – спеціальність «Хірургія».
 У 2004 році – закінчив Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», кваліфікація – Магістр державного управління.

Кар'єра 

 лікар-онкохірург, КНП Львівської обласної ради "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр"

 заступник головного лікаря з хірургічної роботи, онкохірург відділення пухлин голови та шиї КНП Львівської обласної ради "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр" Провів понад 5 тисяч оперативних втручань.

Громадська діяльність 	

 З 2008 по 2012 рр – голова осередку Українське лікарське товариство Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру.

 З 2010 по 2014 рр – член головної управи Українського лікарського товариства у м. Львів.

 З 2015 року - обраний головою комісії  ”Належної медичної практики” Українського лікарського товариства у м. Львів.

 З 2015 по 2017 рр - заступник голови комісії з охорони здоров’я Громадської Ради при Львівській обласної державної адміністрації.

 З 2015 по 2016 рр – член Громадської Ради при Міністерстві охорони здоров’я України.

 З 2017 року - голова Львівської регіональної ради відзнаки «Орден Святого Пантелеймона»

 З 2017 року 2021 рр - обраний головою Українського лікарського товариства у м. Львів.

 З 2018 року – член Ротарі-клуб «Львів-Леополіс».
 З 2021 року - член головної управи Українського лікарського товариства у Львові.

Політична діяльність 

 З 2019 року – член Львівської регіональної партійної ради політичної партії «Європейська Солідарність»
 У 2019 році кандидував до Верховної Ради України по 123 виборчому окрузі у Львівській області.
 У 2020 році - Кандидував номером 2 у першій десятці списку партії та по 4 - му окрузі міста Львова під номером 1. Отримав підтримку виборців – понад 10 000 голосів.
 У 2020 році обраний депутатом Львівської обласної ради від політичної партії «Європейська Солідарність».

Нагороди 
Нагороджений орденом «Гордість медицини України». За розбудову охорони здоров’я України, визначні особисті досягнення у лікуванні, науково-практичній і просвітницькій діяльності. Нагороджений медаллю «Знання, душу, серце – людям» від Всеукраїнського об’єднання «Країна» 29 грудня, під час прямого ефіру “Народного толк-шоу” голові Українського вручили нагороду “Рейтинг народної довіри”. У 2020 році на день батька та день медичного працівника, виграв у проекті «ФМ Галичини» та отрима звання «МедБатько»

Ротарійці